Богуславль может означать:

 Богуславль — деревня в Устюженском районе Вологодской области (Россия).
 Богуславль — деревня в Лесном районе Тверской области (Россия).
 Богуславль — региональный ландшафтный парк в Киевской области (Украина).

См. также 
 Богуслав